Röslin ist der Familienname folgender Personen:

 Helisäus Röslin (1545–1616), deutscher Mediziner, Astrologe, Chronologe und Geograph
 Karl Ludwig Röslin (1749–1829), deutscher Verwaltungsbeamter